De Mast (Oostende), een woontoren in Oostende
 De Mast (Vasse) - een watermolen in het Overijsselse Tubbergen
 De Mast (Tilburg) - een bosgebied ten noorden van Tilburg